Guangming Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guangming (socken i Kina, Hunan), 
 Guangming (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar